Trattato di Granada – trattato che pose fine alla guerra di Granada nel 1491
Trattato di Granada – trattato del 1500 firmato da Ferdinando II d'Aragona e Luigi XII di Francia